

Communes 

 Saint-Élix-d'Astarac, commune française du département du Gers ;
 Saint-Élix, ancienne commune de la Haute-Garonne devenue Saint-Élix-Séglan ;
 Saint-Élix-le-Château, commune française du département de la Haute-Garonne ;
 Saint-Élix-Theux, commune française du département du Gers.

Voir aussi 

 Châteaux de Saint-Élix

Homonymie